In 1945/46 werd het eerste kampioenschap gespeeld van de Oberliga Süd, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal, al begonnen sommige Oberliga's pas in 1947. VfB Stuttgart werd kampioen, maar er was nog geen verdere eindronde om de landstitel voorzien.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1945/46
Oberliga Süd